Ammodytoides är ett släkte av fiskar. Ammodytoides ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tobisfiskar
Ammodytoides